Los términos toma de (la ciudad de) México o caída de (la ciudad de) México pueden referirse:

a la fundación de México-Tenochtitlan por los mexicas o aztecas, en 1325;
a la Conquista de México por los españoles (en 1518-1521);
a la Caída de México-Tenochtitlan, en 1521;
a la toma de la ciudad de México, en 1863;
a la toma de la ciudad de México, en 1867;
a la Toma de la ciudad de México, del 9 al 18 de febrero de 1913, también llamada Decena Trágica;
a la Toma de la ciudad de México, el 15 de julio de 1914, por las fuerzas constitucionalistas de la Revolución mexicana.